Registrador puede referirse a:
 Registrador (empleo)
 Registrador de dominios
 Registrador de datos
 Registrador de Internet Local
 Registrador de Datos de la Travesía
 Caja negra (navegación)